Hibbs pode se referir a:

Pessoas
Jesse Hibbs
Elyse Hopfner-Hibbs

Outros
2441 Hibbs

Desambiguação